Анастасия Абрамова:
 Абрамова, Анастасия Ивановна (1902—1985) — русская советская танцовщица, артистка балета.
 Абрамова, Анастасия Лаврентьевна (1915—2012) — советская учёная-бриолог.